Jméno a příjmení Josef Malý má více osobností:

 Josef Malý (generál) (1893–1941) – český voják, člen ústředního vedení odbojové organizace Obrana národa
 Josef Malý (gymnasta) (1894–1943) – český gymnasta, účastník olympijských her
 Josef Malý (opat) – v letech 1724–1748 opat velehradský
 Josef Malý (politik) (* 1931) – český a čs. politik KSČ, za normalizace poslanec ČNR
 Josef Malý (teolog) (1878–1955) – český římskokatolický kněz a pedagog
 Josef Malý (zpěvák) (1852–1917) – český operní pěvec
 Josef Malý (vlastenec) (1927–2005)
 podobné jméno
 Josef Maly (1857–1912) – českoněmecký advokát a politik, poslanec zemského sněmu

související články
 Malý